A+ a plusieurs significations :

 A+ est une procédure de certification mise en place par la CompTIA (Computing Technology Industry Association), association commerciale à but non lucratif dans le  domaine de l'informatique, revendiquant plus de  membres dans 100 pays, pour valider les compétences en matière de maintenance micro-informatique ;
 A+ désigne le groupe sanguin A de rhésus + dans les modèles de groupes sanguins érythrocytaires ABO et RH ;
 À+ est une expression usuelle, comme sa variante @+, équivalente à  l'expression « à plus tard », utilisée d'abord sur IRC puis pour le courrier électronique et reprise dans le langage courant, comme forme populaire ou branchée, pour dire  au revoir ou à bientôt à son interlocuteur ;
 A+ (Andre Levins) est un rappeur de New York connu en Europe pour sa chanson Enjoy Yourself ;
 A+ est un magazine d'architecture qui paraît six fois par an ;
 A+ est le nom du fan club du boys band coréen MBLAQ ;
 A+ (parfois nommé aplus ou aplus-fsf) est une version du langage APL donnée à la Free Software Foundation par Morgan Stanley et disponible dans les dépôts de distributions GNU/Linux ;
 A+ (A+ Case) est une marque de boîtiers pour ordinateurs ;
 A+ était une émission de télévision québécoise ;
 A+, une chaîne panafricaine francophone de Canal+ Overseas (groupe Canal+) ;
 A+ est le quatrième EP de la chanteuse sud-coréenne Hyuna sorti le  ;
 A+ est un yacht à moteur de luxe construit par Lürssen à Brême, en Allemagne ;
 A+ est un langage de programmation matriciel dérivé du langage de programmation A ;
 Catégorie A+